Wahlkreis Saale-Holzland-Kreis steht für folgende Landtagswahlkreise in Thüringen:

 Wahlkreis Saale-Holzland-Kreis I
 Wahlkreis Saale-Holzland-Kreis II